Пиотро́вич () — польская фамилия; образована от имени Пётр ().

Известные носители 
 Пиотрович, Анатолий Карпович (1924—1988) — профессор медицины, член-корреспондент АМН СССР.
 Пиотрович, Мечеслав Густавович (1853—1912) — русский архитектор.
 Пиотрович, Ольгерд Густавович (1859—1916) — русский архитектор.
 Пиотрович, Сигизмунд Карлович (1862—?) — русский художник.
 Пиотрович, Станислав (род. 1940) — польский общественный деятель. В 1981—1982 годах президент Познани.

См. также

Примечания